Die Saison 2018/19 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Sie startete am 14. September 2018 und endete am 28. April 2019. Der Spielbetrieb wurde von der ESBG organisiert. Die DEL2-Meisterschaft gewannen die Ravensburg Towerstars durch einen 4:2-Erfolg im Play-off-Finale gegen die Löwen Frankfurt. Aufsteiger Deggendorfer SC scheiterte in den Play-downs und stieg wieder in die Eishockey-Oberliga ab.

Teilnehmer 
An der Liga nahmen 14 Mannschaften teil. Aufsteiger aus der Oberliga war der Deggendorfer SC. Vizemeister SC Riessersee erklärte am 16. Mai 2018 den Rückzug aus der DEL2, reichte aber dann doch Lizenzunterlagen ein. Nachdem ein Schuldenschnitt nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, verweigerte die DEL2 die Lizenz. Nachrücker war der sportliche Absteiger Bayreuth Tigers.

Stadien

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen
Endstand am 3. März 2019, 52. Spieltag

Tabelle 

Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = StrafminutenEndstand am 3. März 2019, 52. Spieltag
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Quelle: del-2.org; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: del-2.org; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Play-offs

Modus 
In den Pre-Play-offs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der Siebte der Hauptrunde spielte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.

Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Play-offs spielten in drei Runden im Modus Best-of-Seven vom 15. März bis 28. April 2019 den Sieger aus.

Endeten Spiele nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wurde. Die das Tor erzielende Mannschaft wurde mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger. Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war.

Pre-Play-offs 
Die Pre-Play-offs wurden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 8., 10. und 12. März 2019 statt.

Play-off-Baum 
In jeder Runde trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 15., 17., 22., 24., 26., 29. und 31. März 2019 statt.

Play-off-Halbfinale 
In den Halbfinalbegegnungen traten der verbleibende Beste gegen den verbleibenden Schlechtesten und die beiden anderen Mannschaften gegeneinander an. Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 3., 5., 7., 9. und 12. April 2019 statt. Die Termine am 14. und 16. April 2019 waren nicht mehr erforderlich.

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 18., 20., 22., 24., 26. und 28. April 2019 statt. Der Termin am 30. April 2019 war nicht mehr erforderlich.

Kader des DEL2-Meisters

Beste Scorer 
Quelle: del-2.org; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: del-2.org; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Play-downs 
In den Play-downs spielten die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde in drei Best-of-Seven-Serien den sportlichen Absteiger aus.

Erste Runde 
Die Spiele fanden am 15., 17., 22., 24., 26., 29 und 31. März 2019 statt.

Zweite Runde 
Die Spiele fanden am 3., 5., 7., 9., 12., 14. und 16. April 2019 statt.

Damit stieg der Deggendorfer SC sportlich in die Oberliga ab.

Zuschauerstatistik 

Abkürzungen: HR = Hauptrunde, PO = Play-offs, PD = Play-downs

Weblinks

Einzelnachweise 

201819
Eishockeysaison 2018/19